A prova da carabina em três posições a 50 m feminino do tiro dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi disputada no dia 14 de agosto no Hall de Tiro de Pequim. 

Nessa prova, cada atiradora faz vinte disparos em cada uma das posições (em pé, deitado e de joelhos) em direção a um alvo a 50m de distância. O alvo tem marcas que vão de 1 a 10, e cada atirador pontua de acordo com a marca que seu tiro atingiu. As oito melhores atiradoras se classificam para a final. Nela, cada atiradora faz dez disparos, todos de pé. Conquista o ouro a atiradora que fizer mais pontos somando os resultados da classificatória e da final.

Medalhistas

Qualificação

Final

Referências 
 

Eventos do tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008